

Patronyme 

 Ali Hussein Nassif (19?-2012), membre de haut rang du Hezbollah ;
 Eva Nassif (19?-), infirmière, traductrice, terminologue et femme politique canadienne d'origine libanaise ;
 Gabriel Nassif (1983-), joueur français de Magic : L’Assemblée et de poker ;
 Maria Inês Nassif (19?-), journaliste et professeure d'université brésilienne ;
 Paul Nassif Borkhoche (1932-2021), archéparque émérite melkite de Bosra et Hauran de 1983 à 2011 ;
 Paul Nassif (1962-), chirurgien plasticien libano-américain et une personnalité de la télévision ;
 Philippe Nassif (1971-2022), journaliste et écrivain français.

Prénom  
 

Homonymie de prénom